Информационные потребности () — свойство лица, группы лиц или системы, которое отображает необходимость получения информации для выполнения поставленной задачи в практической деятельности.

Сущность понятия 
Впервые термин «информационные потребности» был использован журналистом Робертом Тейлором в статье «Способ задавать вопросы» (), опубликованной в журнале «American Documentation» в 1962 году. В статье Тейлор попытался описать, как индивид сознательно или бессознательно получает ответ от информационной системы. Также он изучал взаимное влияние между искателем информации и данной системой.

Согласно Тейлору, информационные потребности имеют четыре уровня чёткости формулирования запроса:

 «идеальный вопрос», который пользователь не сможет сформулировать реально, но присутствующий в его подсознании неоформленно;
 осознанное отношение к информационной потребности, но в неопределённой форме (при этой степени понимания индивид может обратиться к знающему человеку, который поможет ему оформить запрос);
 вопрос исследователя, осознающего, что он ищет и в каком виде;
 вопрос в таком виде, в каком он представлен в информационной системе.

Тейлором была предложена модель осознанности информационного запроса, а также он затронул тему возможности существования неосознанного информационного запроса. Информация в неосознанном виде не может быть чётко структурированной.

Изначально потребность возникает на уровне психики человека, затем она переходит на уровень мышления, после чего следует языковой уровень, в котором модель вербализуется. Переходя с уровня на уровень, модель часто деформируется и в итоге представляет собой запрос не совсем соответствующий модели, возникшей на психическом уровне.

В научной литературе «информационными» часто называют потребности:
 органическая (биогенная) потребность в сенсорной информации, которая необходима живым существам так же, как обмен веществом и энергией;
 духовная потребность в социальной информации;
 профессиональная потребность в научно-технической информации.

Примечания 

Информация